Физическая культура и спорт в СССР занимали важное место в жизни советского общества. Этой сфере уделялось большое внимание на самом высоком государственном уровне.

Физической культуре и спорту в СССР придавалось очень большое значение. Спорт пропагандировался везде, где только можно — с помощью плакатов, телевидения, в советской прессе.

При Совете Министров СССР был создан Комитет по физической культуре и спорту (Спорткомитет СССР) — центральный орган государственного управления, осуществлявший руководство в сфере физической культуры и спорта в СССР в 1968—1991 годах.
Согласно Конституции СССР и Закону Союза Советских Социалистических Республик от 5 июля 1978 года «О Совете министров СССР», комитет являлся постоянным союзно-республиканским органом при Советском правительстве (Совете министров СССР). В период с 1986 по 1991 годы Спорткомитет СССР имел статус государственного комитета.

Центральные органы управления в сфере физической культуры и спорта в СССР

РСФСР и СССР на международной спортивной арене

1920—1922: Отказ от участия в международном олимпийском движении и начало международного рабочего спортивного движения 

В результате революционных событий 1917 г. в России и связанного с ними революционного подъёма в странах Европы и Азии, а также в связи с окончанием Первой мировой войны, началось возрождение рабочих спортивных организаций, расформированных в годы войны, и создание новых. Особенно интенсивно это возрождение происходило в Германии. К 1920 г. международное рабочее спортивное движение уже насчитывало в своих рядах около 1 млн.человек во всём мире.

В 1920 г. в швейцарском городе Люцерне по инициативе бельгийских, немецких и французских социал-демократов при участии делегатов от рабочих спортивных организаций Англии, Бельгии, Германии, Чехословакии, Швейцарии, Финляндии и Франции был создан . Чтобы сохранить своё влияние в рабочей среде, руководители ЛСИ были вынуждены прибегать к революционным лозунгам. В декларации о создании ЛСИ было записано: Но в отношении к физкультурному движению Советской России позиция ЛСИ была однозначно враждебной, что стало главной причиной раскола международного рабочего спортивного движения. В годы революционного подъёма (1918—1923) в рабочих спортивно-гимнастических организациях Болгарии, Испании, Италии, Норвегии, Франции, Чехословакии и других стран часть их членов выступила против враждебной политики в отношении Советской России.

В такой обстановке 22 июня-12 июля 1921 года в Москве состоялся III конгресс Коминтерна, который призвал революционную часть пролетарских спортсменов «вырвать большое количество юношей из-под идейной зависимости буржуазии или социал-соглашателей и поставить их под общее Красное Знамя трудящихся». Через неделю в Москве состоялся I Международный конгресс представителей революционных рабочих спортивных организаций России, Италии, Германии, Франции, Чехословакии, Скандинавских стран, Голландии, на котором 23 июля 1921 года был создан Международный союз красных спортивно-гимнастических организаций, или Красный спортивный интернационал (КСИ).

Как отмечает , Люцернский спортивный интернационал возражал не против идей Кубертена, а против самих Олимпийских игр, противопоставив им Рабочие олимпиады по следующим причинам:
 По мысли идеологов Спортинтерна «буржуазные» Олимпийские игры способствовали соперничеству между народами по национальному признаку, в то время как Рабочие олимпиады якобы способствовали делу интернационализма, пролетарской солидарности и мира.
 Поскольку Олимпийские игры ограничивали спектр соревновательных дисциплин только спортивными соревнованиями, а Рабочие Олимпиады не являлись в строгом смысле слова спортивным событием, поскольку ставили акцент на массовости участия в нём представителей других сфер деятельности и творчества, в частности: чтение поэзии и песенные конкурсы, спектакли и артистические постановки, политические лекции, театрализованные конкурсы.
 Олимпийские игры критиковались за якобы участие в них детей богатых и привилегированных из-за того, что, во-первых, этому якобы способствовали Олимпийские правила о том, что спорт должен быть любительским и, во-вторых, из-за «доминирования буржуазии» в национальных олимпийских комитетах. По антисемиты и  Рабочие олимпиады должны были быть направлены «против всех видов шовинизма, половой дискриминации, расизма и социальной исключительности», «подчёркивали интернационализм, дружбу, солидарность и мир».
 Руководство Спортинтерна не верило в Олимпийский дух подлинного любительского спорта и в то, что взаимопонимание между нациями может быть достигнуто в движении, которым правит буржуазно-аристократическое руководство.

Кроме того, МОК запретил странам, проигравшим в Первой мировой войне, участвовать в летних Олимпийских играх 1920 года (Германии даже в играх 1924 года), но Рабочие Олимпиады были открыты и для «врагов».

Люцернский спортивный интернационал критиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и за то, что в Олимпийских играх фактически участвовали только представители привилегированных классов. Кроме того, доминировавших в руководстве олимпийского движения аристократов обвиняли в «отсутствии истинного олимпийского духа». Барон Пьер де Кубертен, основатель Международного олимпийского комитета, всегда выступал против участия женщин и считал, что белые европейцы культурно превосходят другие расы. 

Первая неофициальная Рабочая Олимпиада. в которой приняло участие 13 стран, прошла в 1921 году в Праге (Чехословакия). однако, команда Советской России, не была допущена и на Рабочую Олимпиаду ЛСИ.

1923—1937: Период становления советского спорта 

I (официальная летняя) Рабочая Олимпиада состоялась в 1925 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). Участие в ней приняли спортсмены-рабочие из стран, где рабочее спортивное движение было организовано под руководством союзов и клубов, входивших в ЛСИ. Но и на I официальную Рабочую Олимпиаду не были допущены представители Красного спортивного интернационала, образованного в 1921 в Москве, в который входили и спортивные организации СССР. На предложение Красного спортинтерна провести объединённые игры ради единства рабочего спорта Люцернский спортинтерн ответил отказом. Однако на состязания во Франкфурт без приглашения прибыли представители Красного спортинтерна. Они привлекли к себе внимание высокой самоорганизацией и внешней привлекательностью даже Пьера де Кубертена.

Приезжали зарубежные спортсмены и в СССР. Большое число иностранных рабочих-спортсменов из Германии, Чехословакии, Норвегии, Финляндии, Латвии присутствовали в СССР на празднике физической культуры в честь 10-й годовщины Октябрьской революции. Несмотря на запреты руководителей Люцернского спортинтерна, в 1928 году во Всесоюзной спартакиаде в Москве приняло участие более 600 иностранных спортсменов-рабочих из 12 стран мира. За это, а также за активную борьбу за единство международного рабочего спортивного движения руководители Люцернского спортинтерна исключили многих спортсменов из секций своей организации.

В 1931 г. в честь 10-летней годовщины Красного спортинтерна было решено провести в Берлине Международную рабочую спартакиаду. В заключительной части соревнований выразило желание принять участие около 100 тыс. спортсменов из разных стран мира, но социал-демократическое правительство Германии запретило проведение этого мероприятия в Берлине.

III Международная рабочая Олимпиада 1937 года в Антверпене была самым значительным событием в международных спортивных связях СССР. В ней приняло участие около 14 000 спортсменов из 15 стран. Спортивная делегация СССР включала свыше 100 спортсменов. Советские атлеты тогда показали ряд результатов на мировом уровне, отчего авторитет советского спорта за рубежом значительно вырос. Советскими спортсменами были одержаны победы в легкой и тяжёлой атлетике, боксе, гимнастике, футболе, плавании. Вот их имена, которые затем вошли в мировую историю спорта: боксеры В. Михайлов, Н. Королёв, Л. Темурян, легкоатлеты Н. Озолин, С. Знаменский, М. Шаманова, штангисты К. Назаров, Я. Куценко, Н. Шатов, А. Божко, М. Касьяник, Г. Попов, гимнаст Н. Серый, пловец С. Бойченко, футболист Н. Старостин.

Но первыми международными спортивными соревнованиями, в которых участвовал Советский Союз, были не только Рабочие Олимпийские игры и Спартакиады.

В сентябре 1922 года состоялась первая международная встреча советских спортсменов — по приглашению Замоскворецкого спортивного клуба в Москву приехала футбольная команда Рабочего спортивного союза Финляндии (ТУЛ). Тогда это событие всколыхнуло всю московскую спортивную общественность. Всего было сыграно 4 матча: 3 — в Москве, на последнем из которых присутствовало 8 000 зрителей (для того времени это была очень внушительная цифра), московские футболисты победили со счетом 7:1. А последний, 4-й, матч, состоялся в подмосковном Орехово-Зуеве и закончился в пользу орехово-зуевцев со счётом 10:5.

В 1923 году сборная команда РСФСР по футболу впервые выехала за границу, где провела серию игр с командами Германии, Эстонии, Скандинавских стран. Даже западные газеты высоко отозвались о спортивных достоинствах советских футболистов: «…русские — игроки мирового класса».

В том же 1923 году два советских конькобежца, Яков Мельников и Платон Ипполитов приняли участие в Чемпионате Европы по конькобежному спорту и Чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, проводившихся в Норвегии и Швеции, где Яков Мельников даже стал бронзовым призёром Чемпионата мира, однако после этого советские конькобежцы вернулись к участию в международных чемпионатах лишь 30 лет спустя.

К 1926 году Красному спортинтерну удалось перейти от единичных международных встреч к более частым, плановым. В основном, это были встречи советской секции Красного спортинтерна с секциями Люцернского спортинтерна Австрии, Германии, Латвии, Финляндии. В 1926 г. советские спортсмены приняли участие всего в 77 международных соревнованиях.

Однако, в целом с октября 1917 г. и до 1946 г. Советская Россия и созданный позднее СССР участвовали в мировом спортивном движении только по линии международного рабочего спортивного движения. СССР не участвовал ни в чемпионатах мира и Европы, ни в Олимпийских играх и не состоял в соответствующих международных спортивных организациях.

Причин тому было несколько, среди которых, как уже было видно, негативное отношение к СССР не только со стороны официальных властей капиталистических государств, но и даже со стороны западных социал-демократов. При этом, большинство руководителей международных спортивных организаций, историков, теоретиков и социологов буржуазных стран стояло на позициях изоляции, установления «санитарного кордона» против Советского государства.

Советские спортивные организации, которых в 1920—1930-е годы курировал Красный спортинтерн (деятельность которого, в свою очередь, практически полностью зависела от позиции Коминтерна), также «платили взаимностью» буржуазной физической культуре, в том числе международному олимпийскому движению, которые считались противоречащими идеям интернационального коммунистического движения. Из материалов пленумов Красного спортинтерна 1920—1930-х годов видно, что они были направлены на «разоблачение буржуазных олимпиад» 1924, 1928, 1932 и 1936 годов. При этом пиком негативного отношения советских спортивных организаций к Олимпийским играм того периода стало проведение летних Олимпийских игр 1936 года в нацистской Германии.

Руководители советского спорта не один раз отвечали отказами на попытки национальных олимпийских комитетов ряда стран установить спортивные контакты с советскими организациями. Так, в 1924 г. Всесоюзный совет по физической культуре получил приглашение от олимпийского комитета Франции принять участие в Играх VIII Олимпиады в Париже. Также была попытка привлечь наших спортсменов к участию в Играх X Олимпиады в Лос-Анджелесе. А также, ещё одна попытка была сделана национальными олимпийскими комитетами Японии и Финляндии, в которых предполагалось проведение летних и зимних Игр 1940 года. Причины отказа были разными, но, прежде всего считалась, что контакты с буржуазным спортом будут мешать международной пролетарской политике в интересах пролетариата.

1937—1946: Период репрессий против спортивных единоборств, гимнастики и оздоровительных практик восточноазиатского происхождения 
. В Большой советской энциклопедии первого издания (1931) содержалась достаточно подробная статья о джиу-джитсу где признавалось в частности, что «элементы джиу-джитсу включены в системы физической подготовки полиции и армии во всех странах мира. Отдельные приёмы джиу-джитсу включены в систему физподготовки РККА и рабоче-крестьянской милиции». Несмотря на это, джиу-джитсу было запрещено как и многое другое, прямо или косвенно связанное с Азией вообще и Японией в частности. Наставления и методички по дзюдо, джиу-джитсу и другим боевым искусствам были изъяты из оборота. В отношении дзюдо так продолжалось до начала 1960-х (после того как в августе 1960 года на состоявшейся в Риме 57-й генеральной сессии МОК было принято решение включить дзюдо в перечень олимпийских видов спорта, советские спортивные чиновники в пожарном порядке из борцов и самбистов собрали сборную СССР по дзюдо, спешно переученных на новые правила. В 1962 году на чемпионате Европы по дзюдо впервые приняли участие советские спортсмены. До 1972 года существовала только сборная команда СССР по дзюдо, подготовка вне сборной не велась).

1946—1951: Кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом и вступление в МОК 
С 1946 г. национальные спортивные федерации СССР начали вступать в международные спортивные федерации и участвовать в первенствах мира и Европы. В 1946 году СССР был принят в состав Международного Олимпийского комитета, одновременно с этим прекратил своё существование «САСИ» — Социалистический рабочий спортивный интернационал, занимавшийся в довоенное время организацией альтернативных Олимпийским играм так называемых «рабочих олимпиад» (советский клон САСИ — «Красный спортинтерн» был распущен ещё в 1937 году). Как и многое в советской внешней политике, этот процесс имел противоречивый характер: До этого МОК объявляли «буржуазной» структурой, обслуживавшей империалистические интересы. Теперь же торжественно провозглашалось о существовании олимпийского движения в СССР. Спортивная организация Советского Союза влилась в международное олимпийское движение в 1951 году. 23 апреля 1951 года был создан Олимпийский комитет СССР, а 7 мая 1951 года он был признан на 46-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Вене.

В 1951 году был создан Национальный олимпийский комитет СССР, который в том же году был признан Международным олимпийским комитетом.

Включение СССР в мировое спортивное движение сразу отразилось на росте мастерства советских спортсменов: в 1948 г. было улучшено 152 рекорда СССР, из которых более 10 % были выше рекордов мира, а к 1958 г. уже более 40 % рекордов СССР превышали рекорды мира.

Чистка спортивной терминологии от иноязычных заимствований 
Одновременно с началом в СССР в послевоенное время кампании по борьбе с «низкопоклонством перед Западом», начинается массовое переименование спортивных терминов и целых видов спорта. Терминология в большинстве видов спорта первоначально была целиком заимствованной, но власти «в связи с растущей популярностью» видов спорта требовали заменять «не всем понятные» названия ударов, движений, положений и т. д.

Так, само слово «бокс» переименовывать не решились, поскольку это название к тому времени уже долгое время было официальным названием олимпийского вида спорта, а СССР как раз приняли в МОК. Удары получили названия по структуре движения: хук стал называться боковым ударом, апперкот — ударом снизу, стрейт — прямым, свинг (размашистый дуговой удар) и оверхенд (встречный через руку) вообще перестали употреблять. Инфайтинг и аутфайтинг теперь соответственно называются ближним боем и боем на дальней дистанции. Однако многие термины остались по-прежнему английские: боксёр, ринг, рефери (хотя стали чаще употреблять словосочетание судья на ринге), кросс (перекрёстный встречный удар), спарринг (тренировочный бой), сайд-степ (удар с приставным шагом в сторону), нокаут, нокдаун, клинч, брэк и другие.

То же самое в ещё большей степени затронуло спортивную борьбу, до недавнего времени называвшуюся в России и в СССР «французской борьбой», в отличие профессиональной борьбы, именовавшейся «вольно-американской борьбой». В связи с происходящей политической кампанией, спортивную борьбу подразделяют на классическую и борьбу вольного стиля (последнюю, в свою очередь, в марте 1947 года подразделили на вольную борьбу и борьбу самбо, а в 1948 году официально переименовали приказом Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта). Весь применявшийся до того лексикон борцовских терминов французского происхождения был спешно заменен на русские эквиваленты, суплес стал называться бросок прогибом, суплес-аван — передний пояс, суплес-арье — обратный пояс, бра-руле́ — мельница и т. д., хотя борцы и тренеры как употребляли в устной речи для краткости слово суплес, так и продолжали его употреблять, несмотря на запреты. Многие термины оказались просто выброшены из спортивного лексикона, — то есть на картинках в методичках они сохранились и им продолжали обучать наглядным образом («делай вот так», «повторяй за мной»), но самостоятельные свои названия эти приёмы утратили.

Футбол также избежал переименования, но многие термины тоже сильно удлинились: форварды, хавбеки и беки стали нападающими, полузащитниками и защитниками, корнер и пенальти — угловым и одиннадцатиметровым, а офсайд и вовсе положением вне игры. Зато гандбол в 1948 году стал «ручным мячом».

1952—1980: Период участия СССР в международном олимпийском движении 
Впервые Советский Союз принял участие в Олимпийских играх, проводимых Международным олимпийским комитетом, в летних только в 1952 году в Хельсинки (Финляндия), а в зимних лишь в 1956 году в Кортина-д’Ампеццо (Италия).

СССР принимал всего одни Олимпийские игры, которые проводились в 1980 году в Москве, но западные державы приняли решение бойкотировать их в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Точно так же Советский Союз и большинство социалистических стран бойкотировали следующие летние Олимпийские игры в 1984 году в Лос-Анджелесе (за исключением Китая, Румынии и Югославии, при этом от Румынии официально выступала делегация национального олимпийского комитета). При этом официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады удовлетворить требование о предоставлении гарантий безопасности делегациям из СССР и других стран Варшавского договора. Вместо Олимпийских игр СССР и не принявшие в них участие социалистические страны провели альтернативные соревнования — «Дружба-84». Самбо, которое на Олимпиаде-80 должно было присутствовать в качестве демонстрационного вида спорта, а с последующих игр стать полноправным олимпийским видом спорта наряду с дзюдо, так и осталось демонстрационным видом спорта, а впоследствии было лишено и этого статуса в официальной олимпийской классификации.

1980—1991: Период обоюдных бойкотов Олимпиад и заключительный этап существования советского спорта 
Долгие годы советские спортсмены занимали лидирующие мировые позиции в хоккее, волейболе, борьбе, гимнастике, тяжелой атлетике, шахматах.

Всего за свою историю Советский Союз завоевал 473 золотых, 376 серебряных и 355 бронзовых олимпийских медалей и до сих пор (на 2016 год) занимает 2-е место в общем медальном зачёте.

После распада Советского Союза на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне спортсмены бывшего Советского Союза соревновались в составе олимпийской сборной Содружества Независимых Государств.

Спортивные общества 
Вся физкультурно-спортивная работа в СССР строилась через спортивные общества — спортивные организации, создаваемые для объединения работников всех министерств и ведомств, а также учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений в целях решения задач развития как массовой физической культуры, спорта и туризма, так и повышения мастерства спортсменов и достижения ими высших спортивных результатов.

Основными видами спортивных обществ в СССР были Ведомственные спортивные общества и Добровольные спортивные общества.

Ведомственные спортивные общества

Добровольные спортивные общества

Виды спорта

Массовые виды спорта 
 Баскетбол в СССР
 Волейбол в СССР
 Футбол в СССР
 Шахматы в СССР

Хоккей:
 Хоккей с шайбой в СССР
 Хоккей с мячом в СССР

Боевые искусства 
В советское время было не очень просто заниматься единоборствами. Общедоступными видами единоборств в СССР традиционно был бокс и различные виды спортивной борьбы. Рукопашный бой, карате и другие прикладные единоборства изучались только в милиции, КГБ, элитных подразделениях Советской армии и не были доступны обычному советскому гражданину. Хотя в 1977 году была открыта федерация спортивного карате, но в 1979 её уже закрыли, так как выходцы из секций карате весьма часто оказывались замешанными в организованном криминале. Эта тема даже находила отражение в советском кинематографе (см. первая часть фильма «Фанат» с Алексеем Серебряковым в главной роли).

Самбо: Боевого самбо до 1947 года не существовало по той причине, что самбо было одним целым и не разделялось на боевой и спортивный разделы. Разделение произошло с целью легализации и массового распространения хотя бы спортивной части этого вида борьбы.

В СССР строго следили за моральным обликом боксёров и борцов. Замеченный в уличных драках спортсмен лишался возможности заниматься этим спортом дальше. Разумеется, каждый отдельный случай разбирался и самооборона отделялась от просто драки.

Список видов спорта в СССР

Прочие виды спорта 
 Городки
 Пионербол

См. также: :Категория:Спорт в СССР по годам

Организации 
 Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР (Спорткомитет СССР)
 Физкультура и спорт (издательство)

Подготовка резервов 
 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)
 Трудовые резервы (спортивное общество) (школьники)
 Буревестник (спортивное общество) (студенты)

Массовая физкультура и спорт 
Организованные занятия физкультурой и спортом проводились в двух основных направлениях — обязательном и добровольном. К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, личный состав Вооружённых Сил СССР, милиции и некоторых других организаций.

 Любительский спорт
 Производственная гимнастика

Периодические спортивные издания в СССР 
 Советский спорт (газета)

См. также 
 Павлов Сергей Павлович. Спортивная эра
 Физкультура и спорт в СССР в филателии
 Парад физкультурников

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Федотов В.В. Первые шаги художественной гимнастики в СССР кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. (по материалам семейного архива) // Физкультура и спорт в истории Российского государства. Мат-лы 44-й Всероссийской заочной научн. конф. Санкт-Петербург: Нестор, 2006. С. 22 – 30. То же. // Федотов В.В. Культурное пространство России. Зёрна, плевелы ...-  М.: Издательство "Спутник+", 2011. - ISBN 978-5-9973-1501-6.  С. 76-96.
Лазарев С. Е. Советское законодательство 1930-х годов о физкультуре и спорте и его актуальность в наши дни // «Гражданин и право». — 2016. — № 9. — С. 3-8.

Ссылки 

 
 Вспоминаем СССР. Советский спорт.
 СССР. Физическая культура и спорт в БСЭ
 д/ф «Советский спорт» из цикла «Легенды СССР» (РЕН ТВ)
 Физкультура и спорт в СССР 1920—1930-х годов. Фотоблог 19.02.2017
  Какие виды спорта были запрещены в СССР и почему // Рамблер